

Letteratura
 Tempi difficili (Hard Times) – romanzo di Charles Dickens

Cinema
Hard Times – cortometraggio del 1909 diretto da Percy Stow
Hard Times – film del 1915 sceneggiato e diretto da Thomas Bentley
Hard Times – cortometraggio di animazione del 1921 dei J.R. Bray Studios
 L'eroe della strada (Hard Times) – film del 1975 diretto da Walter Hill

Musica 
 Hard Times – singolo di James Taylor del 1981
 Hard Times – singolo dei Run–D.M.C. del 1983
 Hard Times – EP dei Doro del 1989
 Hard Times – singolo di Plan B del 2011
 Hard Times – singolo dei Paramore del 2017

Altro
 Hard Times - Tempi duri per RJ Berger (The Hard Times of RJ Berger) – serie televisiva statunitense
 Hard Times – videogioco arcade prodotto dalla Playmark nel 1994
 Hard Times - Tempi Duri – videogioco simulativo e serius game pubblicato nel 2019 da Radical Fiction